Bresslau – nazwisko
 osoby noszące nazwisko Bresslau:
  (1877–1935) – niemiecki zoolog
 Harry Bresslau (1848–1926) – niemiecki historyk i dyplomatyk
  (1879–1957) – niemiecka nauczycielka i pielęgniarka, żona Alberta Schweitzera
  (1882–1966) – niemiecka pisarka i poetka

Zobacz też 
 Breslau